Eugène Dété (1848-1922), graveur et illustrateur français ;
 Jeanne-Flore Dété (1888-1932), graveuse sur bois française.